|}

Die Bahnstrecke Arad–Alba Iulia (ehedem: Siebenbürger Eisenbahn) ist eine Hauptbahn in Rumänien. Sie verläuft vom Osten der Großen Ungarischen Tiefebene im Tal des Mureș in den Westen Siebenbürgens.

Geschichte 

Während der Entstehung lag die Bahnstrecke auf dem Territorium Ungarns innerhalb der habsburgischen Doppelmonarchie. In Ungarn gehörte Siebenbürgen zu den erst spät durch Eisenbahnen erschlossenen Gebieten, was vor allem in der Randlage der Region, aber auch in den im Vergleich zu Zentralungarn schwierigen Geländebedingungen begründet war.

1858 wurde Arad von Szolnok aus an das Eisenbahnnetz angeschlossen.

Als 1863 der Gesetzesentwurf für den Bau der Bahn eingebracht worden war, bewarben sich neben der Theißbahn, die bereits ein vollständiges Bauoperat vorgelegt hatte, fünf Gesellschaften als Bauausführende bzw. Betreiber. Das Gesetz kam nicht zustande, dafür entbrannte in den Medien ein heißer Federkrieg um das Projekt. Mit Entschließung vom 5. Juni 1864 wurde angeordnet, dass der sofortige Beginn des Baues einzutreten habe – was trotz Einlangens zweier Anbote nicht geschah.

Bedingt durch die Kriegsereignisse des Jahres 1866, über mehrere Jahre bestehende Finanzprobleme sowie die Frage, auf welcher Trasse die erste Bahn nach Siebenbürgen errichtet werden sollte, verzögerte sich der Baubeginn (der 1865 mit dem Gesetz, betreffend den Bau und Betrieb einer Locomotiv-Eisenbahn von Arad über Alvincz nach Carlsburg sichergestellt worden war). Schließlich erhielt eine private Gesellschaft „Erste Siebenbürger Eisenbahn“ 1866 die Konzession zum Bau der Strecke von Arad nach Alba Iulia (deutsch: Karlsburg) und begann 1867 mit den Arbeiten. Am 22. Dezember 1868 konnte die Linie eröffnet werden. Die Strecke wurde zunächst von der Privatgesellschaft betrieben und vertragsgemäß im Jahr 1884 von der ungarischen Staatseisenbahn MÁV übernommen. In dieser Zeit benötigte ein Personenzug für die 211 km 7,5 Stunden.

Nach Ende des Ersten Weltkrieges gelangte die Strecke an Rumänien und wurde von der staatlichen Eisenbahngesellschaft CFR übernommen.

Heutige Situation 

Die Strecke ist elektrifiziert und durchgehend zweigleisig. Sie ist eine der wichtigsten und leistungsfähigsten Verbindungen des Landes. Es verkehren täglich mehrere Schnell- und Nahverkehrszüge. Auch für den Güterverkehr zwischen Rumänien und den Ländern Mittel- und Westeuropas ist die Linie von großer Bedeutung.

Die Strecke ist Teil des TEN-Kernnetzes und es ist geplant die gesamte Strecke auf 160 km/h auszubauen und mit dem Europäischen Zugsicherungssystem ETCS auszurüsten.

Der Ausbau des Abschnittes von Arad bis zum km 614 wurde im Jahr 2016 größtenteils abgeschlossen. Der Ausbau des Abschnittes von km 614 bis Ilteu begann im Juli 2017 und soll bis 2019 abgeschlossen werden. Der Abschnitt von Simeria über Alba Iulia bis Sighișoara hätte ursprünglich bis Ende 2017 ausgebaut werden sollen, der Fertigstellungstermin verzögert sich jedoch.

Literatur 
 Hermann Strach: Geschichte der Eisenbahnen Oesterreich-Ungarns. In: Hermann Strach (Red.), Franz Joseph I.: Geschichte der Eisenbahnen der österreichisch-ungarischen Monarchie zum fünfzigjährigen Regierungs-Jubiläum seiner kaiserlichen und königlich-apostolischen Majestät Franz Joseph I. Band 1,1. Prochaska, Wien/Teschen/Leipzig 1898, S. 73–503. – Volltext online.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Rumänien
Bahnstrecke AradAlbaIulia
Bahnstrecke AradAlbaIulia
Bahnstrecke AradAlbaIulia